Husillos puede referirse a:

 la localidad española de Husillos, en la provincia de Palencia; o 
 el nombre común de la planta Chondrilla juncea.

Personas 
Óscar Husillos (1993), atleta español.